Els pingüipèdids (Pinguipedidae) constitueixen una família de peixos actualment acceptada, tot i que en classificacions anteriors s'incloïen entre els Mugiloididae. El seu nom procedeix del llatí pinguis (greix) i del grec pous (peu).

Morfologia 
Cos allargat i recobert d'escates. Línia lateral única i situada al llarg de tot el cos. Boca terminal i protràctil. 1 única i allargada aleta dorsal, la qual té 4-7 espines curtes i 19-27 radis tous. Aleta anal més curta que la dorsal, amb 1-2 espines i 17-25 radis tous. Aletes pelvianes amb 1 espina i 5 radis tous. Aleta caudal de truncada a força semilunar i amb 13-15 radis ramificats. La inserció de les aletes pelvianes es troba per sota o una mica abans de les pectorals.

Ecologia 
Són peixos d'aigua dolça, salabrosa i marina, els quals es distribueixen per les costes atlàntiques (Amèrica del Sud i Àfrica), l'Índic, el mar Roig i el Pacífic (des del Japó i  Nova Zelanda fins a les illes Hawaii i Xile).
Són hermafrodites, territorials, reproductors pelàgics i formen harems.
Són depredadors bentònics de petits invertebrats i peixos.

Gèneres i espècies 
 Kochichthys 
 Kochichthys flavofasciatus 
 Parapercis 
 Pinguipes 
 Pinguipes brasilianus 
 Pinguipes chilensis 
 Prolatilus 
 Prolatilus jugularis 
 Pseudopercis 
 Pseudopercis numida 
 Pseudopercis semifasciata 
 Ryukyupercis 
 Ryukyupercis gushikeni 
 Simipercis 
 Simipercis trispinosa

Cladograma

Referències

Bibliografia 

 Anònim, 1997. Registres de peixos dins de la base de dades de la Secció de Vertebrats del Museu Reial de l'Àfrica Central. MRAC, Tervuren, Bèlgica.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Col·lecció ictiològica del Museu Zoològic d'Hamburg (Zoologisches Museum Hamburg). Divisió d'Ictiologia i Herpetologia. Museu Zoològic d'Hamburg (ZMH).
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2001. Base de dades de la col·lecció de peixos del National Museum of Natural History (Smithsonian Institution). Smithsonian Institution - Division of Fishes.
 Anònim, 2001. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu de Zoologia de la Universitat de Copenhaguen. Museu Zoològic de la Universitat de Copenhaguen.
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, Estats Units.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio
 Burgess, W.E., H.R. Axelrod i R.E. Hunziker III, 1990. Dr. Burgess's atlas of marine aquarium fishes. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, Nova Jersey, Estats Units. 768 p.
 Crespo, J., J. Gajate i R. Ponce, 2001. Clasificación científica e identificación de nombres vernáculos existentes en la base de datos de seguimiento informático de recursos naturales oceánicos. Instituto Español de Oceanografía, Madrid, l'Estat espanyol.
 Eschmeyer, W.N., 1990. Catalog of the genera of recent fishes. California Academy of Sciences, San Francisco, els Estats Units. 697 p. .
 Günther, A., Remarks on fishes, with descriptions of new species in the British Museum, chiefly from southern seas. Ann. Mag. Nat. Hist. 1876. 17(101):389-402.
 Hardy, J. D. Jr., 2003. Coral reef fish species. NOAA\National Oceanographic Data Center. NODC Coral Reef Data and Information Management System. Els Estats Units. 537 p.
 Imamura, H. i K. Matsuura, 2003. Redefinition and phylogenetic relationships of the family Pinguipedidae (Teleostei: Perciformes). Ichthyological Research, v. 50 (núm. 3): 259-269.
 Imamura, H. & Odani, K., 2013. An overview of the phylogenetic relationships of the suborder Trachinoidei (Acanthomorpha: Perciformes). Ichthyological Research, vol. 60, núm. 1, pp 1-15. 
 Jenyns, L., 1842. Fish. A: C. Darwin (ed.). The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N., during the years 1832-1836. Smith, Elder & Co., Londres (en 4 parts): p. 1-32 (gener del 1840); 33-64 (juny del 1840); 65-96 (abril del 1841); 97-172 (abril del 1842).
 Kotlyar, A. N., 1984. Dictionary of names of marine fishes on the six languages. All Union Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, Moscou. 288 p.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
 Randall, J. E., 2001. Pinguipedidae (= Parapercidae, Mugiloididae). Sandperches. P. 3501-3510. A: K. E. Carpenter i V. Niem (eds.). FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles. FAO, Roma.
 Randolph, S. i M. Snyder, 1993. The seafood list: FDA's guide to acceptable market names for seafood sold in interstate commerce. U.S. Government Printing Office, Washington DC, els Estats Units.
 Ricker, W.E., 1973. Russian-English dictionary for students of fisheries and aquatic biology. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa.
 Sherborn, C. D., 1897. Notes on the dates of "The Zoology of the Beagle.". Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 6) 20:483.
 Travers, M. J. i I. C. Potter, 2002. Factors influencing the characteristics of fish assemblages in a large subtropical marine embayment. J. Fish Biol. 61(3):764-784.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.

Enllaços externs 

 Arctos Specimen Database 
 AQUATAB 
 ION 
 Barcodes of Life